Устьянские волости (Устьянские сохи) — особое административно-территориальное образование в составе Московского княжества, Русского царства, Архангелогородской губернии Российской империи.

География 
Устьянские волости находились в Заволочье в верховье реки Ваги её левых притоков Вели и Пежме и правому притоку Устье с её притоками Кокшеньге, Чадроме, Соденьге и Волюге. Верховье реки Устьи близко сходится с истоками рек Верхняя Ёрга и Нижняя Ёрга, впадающих в Сухону. Через сухопутный волок между верховьями этих рек, можно было попасть через Сухону в Великий Устюг. По Устье шло сообщение города Великий Устюг с Вагой. В первом случае спускались вниз по реке, обратно плыли по притоку верхней Устьи Утюксе и далее — по 30 километровому сухопутному волоку до села Черевково на Северной Двине.

История 
В начале XVI века Устьянские волости входили в состав Юстюжского уезда у которого их оспаривала Тотьма. В середине XVI века впервые упоминаются Устьянские волости как отдельная административно-территориальная единица. В 1555 году Устьянским волостям была дана Уставная Грамота, по которой они получили право самоуправления.

При Фёдоре Иоановиче Устьянские волости вместе с Тотемским уездом были пожалованы Дмитрию Годунову. При новой династии Устьянские волости обособляются в особый административный округ-уезд без центрального города наподобие Заонежских погостов. При этом все 9 волостей представляли собой единое административное целое и отдавались в кормление одному волостелю, двор которого по Уставной грамоте Василия III находился в волости Чадрома. Отмена управления волостеля относится 1555 году.

В 1589 году на Устьянской земле, во Введенской волости, законоискусником Рычко был создан «Судебник Устьянских волостей». Судебник 1589 года, созданный как правовых норм Северного Поморья, применялся затем повсеместно в российских судах более 200 лет. Во второй половине XVII века из Устьянского края вывозилось на Благовещенскую ярмарку не менее 10 тысяч пудов зерна.

В начале XVII века для управления Устьянскими волостями стал назначаться из Москвы «приказной человек». В 1622 году, по ходатайству волостей, назначение «приказного человека» прекратилось, суд и сбор податей были переданы земский выборным, с наложением на волости особого «оброка». В 1692 году фамилиями на -ых/-их было названо 42 % крестьян Устьянских волостей. С введением смоляной повинности (1706 год) в Устьянских волостях стало развиваться смолокурение, особенно — в Чадромской волости. Поэтому Чадромского бурмистра Афанасия Беляева назначили ответственным за производство смолы по всем Устьянским волостям.

После введения Петром I губернского деления страны, Устьянские волости вошли в 1708 году состав Архангелогородской губернии. В 1719 году был образован Важский дистрикт, в 1727 году был вновь образован Важский уезд.

В 1780 году Устьянские волости как самостоятельная единица были упразднены. Чушевицкая и Пежемская волости вошли в состав Вельского уезда, часть волостей входит в состав Тотемского уезда, а основная часть Устьянских волостей, расположенных в бассейне реки Устья отходят к вновь созданному Красноборскому уезду Вологодского наместничества. После упразднения в 1796 году Красноборского уезда, эти волости отошли к Вельскому уезду Вологодской губернии.

Административное деление 
Всего на Устье было 9 волостей, Шангальская, Никольская Волюсная и Введенская волости входили в Введенский стан:
 Пежма
 Чушевицкая
 Чадромская
 Растовская (Заячерицкая)
 Соденга
 Шангала
 Никольская Волюсная
 Введенская
 Дмитриевская

Литература 
 Выпись из писцовой и межевой книги земель Устьянских волостей письма и межевания писцов стольника Ивана Иевлевича Загряжского и подьячего Семёна Тимофеева на Устьянскую Чардомсую волость
 Демчук Г. В. Приходские храмы в Устьянских сохах по писцовой книге письма и меры Ивана Загряского и подьячего Тимофея Семёнова 1645 г.
 Мюллер Р. Б. Крестьяне Чарондской округи в XVII в. // Аграрная история и социалистические преобразования северной деревни. Вып. IV. Вологда, 1973.
 Переписным книгам часовен в Важском уезде и Устьянских сохах" 1692 г. // Историческая библиотека. СПб., 1908. Т. XXV.
 Соловьёв С. М. Внутреннее состояние Московского государства в царствование Михаила Феодоровича

Примечания

Ссылки 
 Из истории Устьянских волостей

История Архангельской области
История Вологодской области